Игры плей-офф НБА в сезоне 2010/2011 начались 16 апреля 2011 года. Восемь лучших команд от каждой из двух конференций лиги вышли в плей-офф, все посеяны с 1 по 8 в турнирной сетке. Игры в сериях на выбывание до 4-х побед.

«Чикаго Буллз» установили несколько рекордов впервые после сезона 1997/1998: рекорд Восточной конференции, победили в Центральном дивизионе и одержали более 60 побед. Они также установили рекорд НБА впервые с сезона 1996/1997, гарантировав себе преимущество домашней площадки в каждом раунде плей-офф. Впервые с сезона 1997/1998 «Буллз» дошли до финала Восточной конференции.

«Индиана Пэйсерс» попали в плей-офф НБА впервые с сезона 2005/2006, так же как и «Мемфис Гриззлис». «Нью-Йорк Никс» попали в плей-офф впервые с сезона 2003/2004. «Филадельфия Севенти Сиксерс» и «Нью-Орлеан Хорнетс» попали в третий раз за последние 4 года. Другие 11 команд участвовали в плей-офф в прошлом году. «Оклахома-Сити Тандер» попали в плей-офф как победители Северо-Западном дивизионе впервые под своим нынешним названием; последний раз они выиграли дивизион в сезона 2004/2005 под названием «Сиэтл Суперсоникс».

Впервые с 1984 года, когда в плей-офф стали участвовать 16 команд, 2 лучшие команды своих конференций («Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс») проиграли свои первые игры первого раунда. «Спёрс» проиграли «Мемфис Гриззлис», которые впервые за свою историю одержали победу в плей-офф, а «Лейкерс» уступили «Хорнетс». Дуайт Ховард из «Орландо Мэджик» установил рекорд клуба, набрав 46 очков (31 в первой половине) в первой игре первого раунда против «Атланта Хокс», тем самым побив рекорд Трэйси Макгрэди в сезоне 2002/2003.

Выиграв серию с «Денвер Наггетс» со счётом 4:1, «Тандер» одержали свою первую победу в серии плей-офф после перееза в Оклахому-Сити. «Бостон Селтикс» впервые с 1992 года одержали сухую победу в серии с «Нью-Йорк Никс» со счётом 4:0.

«Мемфис Гриззлис» впервые одержали победу в серии плей-офф, переиграв в 6-ти играх «Сан-Антонио Спёрс». Они стали 4-й командой, занявшей в регулярном чемпионате 8-е место, которая добралась до полуфинала конференции.

«Лос-Анджелес Лейкерс», которые участвовали в трёх предыдущих финалах НБА, проиграли в полуфинале конференции «Даллас Маверикс». «Лейкерс» впервые под руководством Фила Джексона проиграли серию. «Лейкерс» в третий раз с 1990 года проиграли серию, имея преимущество домашней площадки.

В финале НБА встречались «Даллас Маверикс» и «Майами Хит». Победу в шести матчах одержал «Даллас», а Дирк Новицки был признан MVP финала.

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция

Западная конференция

Сетка

Восточная конференция 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Первый раунд

(1) Чикаго Буллз vs. (8) Индиана Пэйсерс

(2) Майами Хит vs. (7) Филадельфия Севенти Сиксерс

(3) Бостон Селтикс vs. (6) Нью-Йорк Никс

(4) Орландо Мэджик vs. (5) Атланта Хокс

Полуфиналы конференции

(1) Чикаго Буллз vs. (5) Атланта Хокс

(2) Майами Хит vs. (3) Бостон Селтикс

Финал конференции

(1) Чикаго Буллз vs. (2) Майами Хит

Западная конференция

Первый раунд

(1) Сан-Антонио Спёрс vs. (8) Мемфис Гриззлис

(2) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (7) Нью-Орлеан Хорнетс

(3) Даллас Маверикс vs. (7) Портленд Трэйл Блэйзерс

(4) Оклахома-Сити Тандер vs. (5) Денвер Наггетс

Полуфиналы конференции

(2) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (3) Даллас Маверикс

(4) Оклахома-Сити Тандер vs. (8) Мемфис Гриззлис

Финал конференции

(3) Даллас Маверикс vs. (4) Оклахома-Сити Тандер

Финал

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НБА
 Плей-офф НБА 2011 на ESPN
 Плей-офф НБА 2011 на Basketball Reference

НБА в сезоне 2010/2011
2011 год в баскетболе
Спорт в США в 2011 году
Плей-офф НБА